— японский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион и четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, десятикратный чемпион мира (в том числе шесть побед подряд в абсолютном первенстве — 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015).

Знаменит тем, что стал первым гимнастом, который выиграл многоборье на всех крупных стартах в одном олимпийском цикле, включая многоборье на Олимпиаде. Он также прославился, исполняя сложные упражнения с невероятной точностью. Его навыки оценили в International Gymnast Magazine как «сочетание большой сложности, согласованности и чрезвычайной элегантности исполнения». 

Завершил карьеру в 2022 году, в 33 года

Ранние годы 
Утимура начал заниматься гимнастикой в возрасте трех лет в Нагасаки в спортивном клубе своих родителей. Его родители Кадзухиса и Сюко Утимура также были гимнастами. В возрасте 15 лет он переехал в Токио, где его тренировал чемпион олимпийских игр в Афинах Наоя Цукахара. Его сестра Харухи Утимура также гимнастка, 14-й номер в команде Японии. Первое участие Кохэя в международных соревнованиях состоялось в 2005 году, на международном чемпионате среди юниоров в Японии.

Карьера

2007 
Утимура присоединился к национальной сборной Японии в 2007 году. Его дебют на взрослых соревнованиях произошёл на Кубке мира в Париже в марте. Он выиграл бронзу в соревнованиях на опорном прыжке и стал девятым в вольных упражнениях В августе он выиграл золото вместе с командой и стал первым в вольных упражнениях и третьим в опорном прыжке на летней Универсиаде 2007 года в Бангкоке. На чемпионате Японии в октябре он стал седьмым в многоборье. Месяц спустя на международном турнире «Удачи, Пекин» он выиграл серебро с командой и вновь стал седьмым в многоборье.

2008 
Утимура начал сезон 2008 года, выиграв золото в произвольной программе на кубке мира в Тяньцзине в мае.
Летом того же года Утимура был отобран в олимпийскую сборную страны для участия в Олимпийских играх в Пекине. На олимпийских играх он выиграл серебро в командных соревнованиях, выполнив опорный прыжок, упражнения на брусьях, перекладине и произвольную программу. Кохэй достиг финала многоборья и стал серебряным призёром, выиграв для Японии первую медаль в этом виде за последние 24 года. Утимура получил высший балл в произвольной программе — 15,825 (двойное арабское сальто согнувшись и тройной винт) и выполнил захватывающую комбинацию на перекладине (перелет Колмана, перелет Ковача). Он также участвовал в финале произвольной программы, где стал пятым.
На чемпионате Японии этого года 19-летний Кохэй получил высочайшую оценку в произвольной программе и в упражнениях на коне, и выиграл свой первый титул абсолютного чемпиона Японии.

2009 
В октябре 2009 Утимура выступал на своем первом чемпионате мира. Он считался фаворитом в многоборье и выиграл у своего ближайшего преследователя Дэниэла Китингса 2,575 балла, получив высшие оценки в произвольной программе, на кольцах, в опорном прыжке и на параллельных брусьях. Утимура также занял четвёртое место в произвольной программе и стал шестым на перекладине. В декабре он появился на обложке International Gymnastics Magazine, с заголовком «Утимура ведёт».

2010 
В октябре 2010 года Кохэй Утимура выступил на своем втором чемпионате мира в Роттердаме. Как и в предыдущем году, он доминировал в многоборье, выиграв у серебряного призёра Филиппа Боя 2, 251 балл. В многоборье он получил высочайшие оценки в произвольной программе и очень высокую оценку за исполнение опорного прыжка в два оборота (Юрченко) — 9,666.

Кохэй снова помог японской команде занять второе место в командном многоборье, выступив на всех снарядах, кроме колец. Он также квалифицировался в два финала, выиграв в них серебряную (произвольная программа) и бронзовую (параллельные брусья) медали.

2011 
14 октября 2011 года Кохэй Утимура снова выиграл многоборье на чемпионате мира, третий год подряд. С оценкой 93,631 он выиграл у второго места 3,101 балла (примерно столько же баллов отделяло серебряного призёра от 14 места). Он не только стал первым гимнастом, который выиграл три титула абсолютного чемпиона мира, но и первым гимнастом, выигравшим три титула абсолютного чемпиона подряд. Во время многоборья Кохэй получил высший балл в четырёх из шести упражнений. Он также отобрался в пять из шести финалов (кроме опорного прыжка). Кроме того, Утимура выиграл первую золотую медаль в отдельном виде — на произвольной программе — и бронзу на перекладине. Также Утимура снова помог Японской сборной выиграть серебряные медали командного первенства.

На чемпионате мира 2011 года Утимура также получил приз самого элегантного гимнаста по версии компании-спонсора чемпионата Longines. Он был награждён часами этой фирмы стоимостью 5000 долларов. Утимура был очень рад получить эту награду, так как он коллекционирует часы.

В ноябре 2011 года Утимура выиграл 4 золотых медали чемпионата Японии. Кроме золота в многоборье, он также выиграл в произвольной программе, упражнениях на коне и перекладине.

2012 
На летних олимпийских играх в Лондоне Утимура, всегда четко исполняющий свои комбинации, вдруг несколько раз упал и занял в квалификации многоборья отнюдь не первое место. В финале командных соревнований Утимура сорвался с коня, однако японская делегация подала протест, заявив, что он не сорвался, а приземлился на ноги, хотя и с грубой ошибкой. До подачи апелляции, серебряные медали должны были получить гимнасты из Великобритании, бронзовые — с Украины. Однако, апелляция была удовлетворена, и сборная Японии получила серебряные медали, отодвинув британцев на третью строчку, а украинцев и вовсе сместив с пьедестала почета. В мужском многоборье Утимура снова доминировал и уверенно выиграл золотую медаль с результатом 92,690. Кохэй также завоевал серебряную награду в произвольной программе с результатом 15,8.

2013 
На чемпионате мира в Антверпене (Бельгия) Утимура в четвёртый раз подряд становится обладателем золотой медали в мужском многоборье, в отдельных видах Утимура выигрывает золотую медаль на параллельных брусьях, также он завоевывает две бронзовых медали на перекладине и вольных упражнениях.

2014 
В октябре 2014 года Утимура, выступая на чемпионате мира в Наньнине, (Китай) вновь обыгрывает своих соперников в мужском многоборье с результатом 91.965, оторвавшись от своего ближайшего преследователя Макса Уитлока на 1.492 балла. Кохэй ставит новый личный рекорд — пятикратный абсолютный чемпион мира в мужском многоборье. Также Утимура выигрывает две серебряные медали: в командном финале многоборья, и в отдельном виде гимнастического многоборья — на перекладине.

Личные взгляды 
Кохэй Утимура является атеистом.

Примечания 

Гимнасты Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года